Разло́гов (Разлогова) — болгарская фамилия. Известные носители:

 Разлогов, Кирилл Эмильевич (1946—2021) — российский киновед и культуролог, критик, телеведущий.
 Разлогов, Николай Лазаревич (1885—1975) — болгарский революционер.

 Разлогова, Мария Кирилловна — российский журналист.
 Разлогова, Наталия Эмильевна (род. 1956) — журналистка и кинокритик, переводчица.